L'Enfileur d’aiguille est une sorte de planeur de la mort qui a été modifié pour être transporté par la Porte des Étoiles. En effet, les ailes de ce planeur de la mort ont été supprimées et remplacées par un "anneau" qui permet au vaisseau de voler. Cette modification permet alors à ce planeur de la mort de traverser la porte des étoiles.

Il n'apparait qu'une fois dans Stargate SG-1 c'est dans l'épisode 301 « Dans l'Antre des Goa'ulds » où Hammond et Teal'c utilisèrent ce vaisseau pour aller libérer Sg-1 qui était incapable de quitter la planète d'Hathor car la porte des étoiles était extrêmement bien gardée.

Vaisseau de Stargate